Оржевский — русская фамилия. Известные носители:
 Оржевский, Василий Владимирович (1797—1867) — тайный советник, директор Департамента полиции.
 
 Оржевский, Пётр Васильевич (1839—1897) — генерал-майор, Виленский, Ковенский и Гродненский генерал-губернатор, сын Василия Владимировича Оржевского.

См. также 
 Оржевские — дворянский род.